Käcklitz ist der Name:

 eines Ortsteils der Gemeinde Beetzendorf im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, siehe Käcklitz (Beetzendorf),
 einer Wüstung in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, siehe Käcklitz (Wüstung).